Onderdistrict in Indonesië
 Tanah Putih (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Rokan Hilir in de provincie Riau
Plaats in Indonesië
 Tanah Putih (Kupang Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Tanah Putih (Sape), een plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara